Family Dinner steht für:

 Family Dinner – Volume 1, Album von Snarky Puppy (2013)
 Family Dinner – Volume 2, Album von Snarky Puppy (2016)
 Family Dinner (2014), US-amerikanischer Fernsehfilm von Anthony J. Sands
 Family Dinner (2022), österreichischer Spielfilm von Peter Hengl (2022)